

Persone 
Bertrando Spaventa – filosofo italiano
Luigi Spaventa – economista e politico italiano
Silvio Spaventa – patriota italiano

Silvio Spaventa Filippi – giornalista italiano

Altro 
Capitan Spaventa – maschera della commedia dell'arte